|-
| 39301 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39302 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39303 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39304 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39305 - ||  || 29 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 39306 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39307 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39308 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39309 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39310 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39311 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39312 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39313 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39314 - ||  || 19 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 39315 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39316 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39317 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39318 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39319 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39320 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39321 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39322 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39323 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39324 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39325 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39326 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39327 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39328 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39329 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39330 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39331 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 39332 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 39333 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39334 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39335 Caccin ||  || 10 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 39336 Mariacapria ||  || 11 ianuarie 2002 || Campo Imperatore || 
|-
| 39337 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 39338 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39339 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39340 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39341 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39342 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39343 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39344 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39345 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39346 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39347 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39348 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39349 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39350 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39351 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39352 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39353 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39354 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39355 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39356 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39357 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39358 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39359 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39360 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39361 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39362 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 39363 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39364 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39365 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39366 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39367 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39368 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39369 - ||  || 8 februarie 2002 ||  || 
|-
| 39370 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 39371 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39372 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 39373 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39374 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39375 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39376 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39377 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 39378 - || 2101 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39379 - || 2120 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39380 - || 2169 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39381 - || 2603 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39382 Opportunity || 2696 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39383 - || 2765 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39384 - || 2814 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39385 - || 4017 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39386 - || 4039 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39387 - || 4150 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39388 - || 4190 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39389 - || 4191 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39390 - || 4839 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39391 - || 4885 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39392 - || 4893 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39393 - || 5564 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39394 - || 6027 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39395 - || 6199 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39396 - || 6243 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39397 - || 6514 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39398 - || 6609 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39399 - || 6688 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39400 - || 6808 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-